Gustavo Morales puede hacer referencia a:
 Gustavo Morales Rodríguez (1852-1940), político y escritor español.
 Gustavo Morales Delgado (1959-), periodista español.

 Gustavo Morales (Tavo morales)  (1989-Actual), comediante y escritor.